Витезслав Веселый, также Витезслав Веселы (; , , Чехословакия) — чешский легкоатлет, метатель копья. чемпион мира 2013 года, чемпион Европы 2012 года. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 и 2020.

Результаты на крупных соревнованиях

Лучшие результаты по годам 
 2002 — 73.22
 2006 — 75.98
 2007 — 79.45
 2008 — 81.20
 2009 — 80.35
 2010 — 86.45
 2011 — 84.11
 2012 — 88.34
 2013 — 87.58
 2014 — 87.38
 2015 — 88.18
 2016 — 84.82
 2017 — 82.29
 2018 — 82.30
 2019 — 82.85
 2020 — 83.03
 2021 — 85.44

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IAAF
 

Метатели копья Чехии
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года